Акамбај има више значења:
 Општина Акамбај (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Акамбај (Акамбај, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику